Clinton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Township (Illinois)
 Clinton Township (Boone County, Indiana)
 Clinton Township (Cass County, Indiana)
 Clinton Township (Decatur County, Indiana)
 Clinton Township (Elkhart County, Indiana)
 Clinton Township (LaPorte County, Indiana)
 Clinton Township (Putnam County, Indiana)
 Clinton Township (Vermillion County, Indiana)
 Clinton Township (Linn County, Iowa)
 Clinton Township (Ringgold County, Iowa)
 Clinton Township (Sac County, Iowa)
 Clinton Township (Wayne County, Iowa)
 Clinton Township (Kansas)
 Clinton Township (Lenawee County, Michigan)
 Clinton Township (Macomb County, Michigan)
 Clinton Township (Oscoda County, Michigan)
 Clinton Township (Rock County, Minnesota)
 Clinton Township (St. Louis County, Minnesota)
 Clinton Township (Clinton County, Missouri)
 Clinton Township (Douglas County, Missouri)
 Clinton Township (Henry County, Missouri)
 Clinton Township (Texas County, Missouri)
 Clinton Township (New Jersey)
 Clinton Township (North Dakota)
 Clinton Township (Franklin County, Ohio)
 Clinton Township (Fulton County, Ohio)
 Clinton Township (Knox County, Ohio)
 Clinton Township (Seneca County, Ohio)
 Clinton Township (Shelby County, Ohio)
 Clinton Township (Vinton County, Ohio)
 Clinton Township (Wayne County, Ohio)
 Clinton Township (Oklahoma)
 Clinton Township (Butler County, Pennsylvania)
 Clinton Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Clinton Township (Venango County, Pennsylvania)
 Clinton Township (Wayne County, Pennsylvania)
 Clinton Township (Wyoming County, Pennsylvania)
 Clinton Township (South Dakota)